La Puerta bezeichnet:

 La Puerta (Catamarca), Ort in Argentinien
 La Puerta (Río Primero), Ort in Argentinien (Provinz Córdoba)
 La Puerta (Colón), Ort in Argentinien (Provinz Córdoba)
 La Puerta (Salta), Ort in Argentinien

 La Puerta (Guadalajara), Siedlung in Spanien
 La Puerta (León), Ort in Spanien
 La Puerta de Seguro, Ort in Spanien

 La Puerta (Texas), Ort in den USA

 La Puerta (Trujillo), Ort in Venezuela

 Luis La Puerta de Mendoza (1811–1896), peruanischer Militär und Kurzzeitpräsident